Arroyo Cuaró ist der Name folgender Flüsse: 

 Arroyo Cuaró Grande, Fluss in Uruguay
 Arroyo Cuaró Chico, Fluss in Uruguay